Porto Alabe o "Marina di Tresnuraghes", frazione di Tresnuraghes nella provincia di Oristano.
Porto Alabe, cavallo vincitore del Palio di Siena.